Bottle Shop è un cortometraggio del 2012 scritto e diretto da Dorothée Perkins e interpretato da Mark Barbè e Flora Brunier.

Trama 
Alex termina il suo periodo di prova disastroso nel bar di Mick. Maldestra, inefficiente, depressa. La peggior cameriera che Mick abbia mai ingaggiato?

Collegamenti esterni 
 
 

Cortometraggi commedia